Памятник первой учительнице — памятник учителям начальных классов, ставящихся в некоторых странах СНГ. Среди них:

Россия 
 Памятник первой учительнице — памятник в Белгороде.
 Памятник первой учительнице — памятник в Новоузенске.
 Памятник первой учительнице — памятник в Ростове-на-Дону.
 Памятник первой учительнице — памятник в Саратове.
 Памятник первой учительнице — памятник в Стерлитамаке.

Украина 
 Памятник первой учительнице — памятник в Житомире.
 Памятник первой учительнице — памятник в Харькове.

См. также 
 Памятник Учителю
 Памятник учительнице

Школа в культуре и искусстве